Джош Ке́лли (, род. ) — американский актёр. Келли наиболее известен благодаря своей роли Каттера Вентворта в мыльной опере ABC «Одна жизнь, чтобы жить».

Келли родился в семье военных, в Йокосуке, Япония, и в девятнадцатилетнем возрасте был призван в армию и направлен в Афганистан. В 2003 году он перебрался в Лос-Анджелес, где обучался актёрской профессии. С тех пор он появился в ряде телешоу, таких как «C.S.I.: Место преступления Майами», «Настоящая кровь» и «Морская полиция: Лос-Анджелес», а также в нескольких незначительных фильмах. В 2010 году он присоединился к мыльной опере ABC «Одна жизнь, чтобы жить». Он ушел из шоу в конце 2011 года и после появился в «Армейские жёны», а в 2013 году вернулся в «Одна жизнь, чтобы жить» в ходе неудачного воскрешения шоу в интернете. Келли играет одну из главных ролей в сериале Lifetime «Нереально» в 2014 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры мыльных опер США
Актёры телевидения США
Выпускники Средней школы Атолтона